Phlaodectes (Флаодектес — „онај који гризе и дробити зубима”) је изумрли подрод плацентални сисара из изумрлог парафилетског рода Vulpavus, који је у периоду од раног до средњег Еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе подрода Phlaodectes.

Временска распрострањенст подрода Phlaodectes унутар кладуса Carnivoraformes

Види још 
 Класификација сисара
 Vulpavus
 Miacidae

Референце 

†
Изумрли сисари Северне Америке